Detta är en lista över sjöar i Falu kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Falu kommun.

Lista

Falu kommun
 Lista